Příjmení Matula nosí více osobností:

 Antonín Matula (1885–1953) – český spisovatel a literární teoretik
 Jiří Matula (1909–1942) – přednosta oddělení pro přípravu výroby střeliva vsetínské zbrojovky a český odbojář popravený nacisty
 Julius Matula (1943–2016) – slovenský scenárista a režisér
 Juraj Matula (* 1971) – český architekt
 Ondřej Matula – moderátor pořadu ČT Rekordy a kuriozity (vysílaného ve spolupráci s agenturou Dobrý den)
 Milan Matula (* 1984) – český fotbalista
 Robert Matula (1918–2012) – československý voják, výsadkář a odbojář
 Tibor Matula (* 1952) – slovenský fotbalový brankář
 Vladimír Matula (1894–1975) – československý politik a diplomat
 Vlastimil Matula (1895–1965) – český radiolog, chemik, autor odborné a populárně vědecké literatury
 ženská varianta s přechýlením
 Helga Matulová viz Helga Čočková (herečka)
 Marie Matulová, roz. Geislerová (1860–1909) – česká učitelka a ředitelka škol
 Vlasta Matulová (1918–1989) – česká herečka

Česká příjmení